Kohn:
 Hillel Kohn
 Palatul Josef Kohn, Arad, o clădire situată pe strada Episcopiei nr. 9
 Walter Kohn (1923-2016), un chimist american de origine austriacă

Vezi și 
 Köhn, o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania
 Cohn
 Kohen
 Cohen

Nume de familie evreiești
Nume de familie germane